Буйни́цький — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Буйницька.

Відомі носії 

 Володимир Агафонович Буйницький — полковник Армії УНР.
 Буйницький Гнат Терентійович (1861—1917) — білоруський актор, режисер, театральний діяч, засновник першого національного професійного театру.
 Максим Буйницький (* 1981) — український кінорежисер, продюсер та сценарист, білоруський громадський активіст/
 Теодор Буйницький — польський поет, журналіст.